Die Saison 1962/63 der mexikanischen Segunda División war die 13. Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft der UNAM Pumas war in der laufenden Zweitligasaison nicht mehr in der Liga vertreten und wurde ersetzt durch den Erstliga-Absteiger CD Zacatepec. 

Eine weitere Veränderung war die Rückbenennung der UANL Tigres in Jabatos de Nuevo León nach dem 13. Spieltag der laufenden Saison, nachdem kurz vor dem Ende der Saison 1959/60 eine umgekehrte Umbenennung stattgefunden hatte.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1962/63 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1962/63 bei RSSSF

Fußballsaison 1962/63
1962